Kovář může být:
 kovář – člověk zabývajícím se kovářstvím nebo kováním
 Kovář (příjmení), ženský tvar Kovářová
 Lešetínský kovář – povídka od Svatopluka Čecha
 hřib kovář – stopkovýtrusná houba
 Agent John Francis Kovář – hlavní hrdina stejnojmenné české série sci-fi a fantasy

Související články 
 Kovářová